97-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 15—16 января 2000 года на катке «Викингскипет» в Хамаре (Норвегия).

Мужчины

Итоговое положение

Женщины

Итоговое положение 
В скобках за фамилией указано количество участий в ЧЕ.

 выделен рекорд чемпионата Европы

 NC = не отобрались на заключительную дистанцию

 DNF = не закончил дистанцию

Ссылки 
 
 

2000
2000 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Январь 2000 года
Спорт в Норвегии в 2000 году
Международные спортивные соревнования в Хамаре
конькобежный
Чемпионаты Европы в Норвегии